Lost in the Jungle – cortometraggio del 1911 di Otis Turner
 Lost in the Jungle – film del 1915 di Wallace Carlson
 Lost in the Jungle – album del 2014 dei Principles Sound